Simpang Peut (Arongan Lambalek), een plaats in Indonesië
Simpang Peut (Rantau Selamat), een plaats in Indonesië
Simpang Peut (Kuala), een plaats in Indonesië
Simpang Peut (Seunudon), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing